See see the sun (album), debuutalbum van Kayak
see see the sun (lied), derde single van Kayak